oszét nyelv
 oszét nép
 Oszétia
 Észak-Oszét autonóm terület
 Dél-Oszétia